Discinella är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Discinella i familjen Helotiaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar,  och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Discinella